Вади́м Ю́рьевич Андре́ев (урожд. — Фейгельман; род. 30 марта 1958, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр дубляжа и диктор.

Биография 
Родился в Москве 30 марта 1958 года в простой семье. Отец, Юрий Абрамович Фейгельман, был инженером в проектном институте. Мать, Надежда Ивановна Макарова, работала бухгалтером. Родители развелись в 1975 году. Занимался в Театре юных москвичей, работавшем во Дворце пионеров на Ленинских горах. С 1975 года работал монтировщиком в Московском театре кукол, позже стал актёром.

Окончив в 1979 году ВГИК, работал на киностудии им. М. Горького. В 1979—1981 годах служил в армии в автомобильных войсках.

В кино дебютировал главными ролями в картинах кинорежиссёра Владимира Рогового «Баламут» в 1978 и «У матросов нет вопросов» в 1980 году.

Помимо съёмок, актёр принимал активное участие в озвучивании зарубежных фильмов и мультфильмов. С середины 1990-х по 2007 год также озвучивал рекламные ролики, а также много работал на студии «Варус-Видео».

В 2011 году принимал участие в четвёртом сезоне шоу «Танцы со звёздами» на украинском канале СТБ, выступал в паре с Галиной Пехой.

В мае 2018 года выступал в четвертьфинале Высшей лиги КВН в качестве приглашённой звезды вместе с коллегами по дубляжу: Владимиром Антоником, Ольгой Зубковой и Сергеем Балабановым.

Является алтарником в одном из подмосковных храмов. В ноябре 2016 года заявил, что его коллега, актёр Максим Щёголев, привёл его в православие и теперь они вместе являются служителями алтаря.

Жена (с 1977 года) — Галина Андреева, выпускница вечернего отделения пищевого вуза. Фамилию жены актёр взял при вступлении в брак по настоятельной просьбе Татьяны Лиозновой. Есть сын Андрей. В 2013 году родилась внучка Софья.

Фильмография

Роли в полнометражном кино 

 1978 — Баламут — Пётр Евдокимович Горохов («Баламут»), студент московского экономического вуза
 1979 — С любовью пополам — Дроздецкий
 1980 — У матросов нет вопросов — Саня (Александр Иванович) Фокин
 1981 — Карнавал — Вадим Артурович, режиссёр самодеятельного театра
 1981 — Охотник — Доброхотов
 1981 — Шофёр на один рейс — Саня, зять Софьи Тишановой
 1982 — Белый шаман — Журавлёв
 1982 — Женатый холостяк — Сергей Сергеевич Антипов, помощник водителя автобуса
 1982 — Инспектор Лосев — Толик, знакомый Вари Глотовой
 1982 — Отцы и деды — Михаил, бульдозерист
 1982 — Таможня
 1983 — Утро без отметок — Алябин, отец Наташи
 1984 — Костёр в белой ночи — Елфимов
 1984 — Очень важная персона — молодой директор
 1984 — Солнце в кармане — папа Ани
 1985 — Батальоны просят огня — рядовой Деревянко
 1986 — Конец света с последующим симпозиумом — Майкл Трент, драматург
 1986 — Конец операции «Резидент» — Виктор, поклонник Ольги Костровой
 1987 — Импровизация на тему биографии — Прошкин
 1987 — Катенька — Евгений
 1990 — Дети из отеля «Америка» — кинорежиссёр
 1990 — Потерпевший
 1990 — Супермент
 1991 — Это я — дурочка
 1991 — Заряженные смертью — беглый рецидивист «Хрящ» (Григорий Вадимович Федосеев)
 1992 — Джой в Москве / Joy à Moscou
 1992 — Женщина с цветами и шампанским
 1992 — Он своё получит — гангстер Борг
 1992 — Чёрный квадрат — Артур Красниковский
 1993 — Отряд «Д» — Константин
 1993 — Твоя воля, Господи! — Шурик, доктор
 1994 — Будулай, которого не ждут — Михаил Солдатов
 1999 — Транзит для дьявола — Вилли Бернгард
 1999 — Белый танец — Кирилл, сосед Алины
 2000 — Новый год в ноябре — сотрудник ФСБ
 2001 — Игры в подкидного
 2003 — Дневной представитель — Джонсон
 2003 — Зачем тебе алиби? — Владимир Борисович
 2005 — Стая — приятель Шорохова
 2006 — Секретное оружие — Мирошников, генерал артиллерийских войск Красной армии
  — У. Е. — Степан Суховей
 2006 — В плену времени — Флемминг
 2006 — Настоящий Дед Мороз — капитан милиции
 2007 — Застава — полковник Сычёв
 2007 — Дом на набережной —
 2008 — Второе дыхание — подполковник милиции
 2009 — В погоне за счастьем — Фёдор Алексеевич Зайцев
 2009 — Снежный человек — Семёныч
 2010 — Завтра начинается вчера — Орлов
  — Варенье из сакуры — председатель
  — Крыса — Михаил Викторович Исаев («Иса»)
 2010 — Дочки-матери — Евгений Павлович Бородин, врач
 2011 — Назад — к счастью, или Кто найдёт Синюю птицу — Джордж
 2012 — Убить Дрозда — Даниил Исаевич Трёхдольский, генеральный директор агентства недвижимости «Сим-сим инвест»
 2013 — Однажды и навсегда — Николай Павлович Черкасов, отец Маши
  — Самый длинный день — Злобин
 2014 — Сын — отец 2014 — След тигра — Суржаев 2015 —  (Эстония) — капитан Скворцов, начальник милиции 2015 — Любовь в розыске — Ильюшин, криминальный бизнесмен 2015 — Главный — Иосиф Виссарионович Сталин 2016 — Ставка на любовь — Борис Фёдорович Скворцов, отец Анны, полковник ДПС 2016 — Влюбить и обезвредить — Ильюшин 2016 — Верность — отец Аси 2016 — Ледокол — главный редактор 2016 — Золотой транзит — Борис Васильевич Астахов, золотопромышленник 2019 — Спасти Ленинград — Скворцов 2020 — Обсерватор (короткометражный) — Пётр 2021 — Белый снег — Пётр Васильевич 2021 — Чемпион мира — футбольный комментатор Роли в телевизионных фильмах и сериалах 

  — ТАСС уполномочен заявить… — Дронов, лейтенант, оперуполномоченный КГБ СССР
  — Очаровательные негодники
  —  — Трое против всех — Николай Зайцев
  — Приключения мага (серия № 7 «Смертельная диета») — Венечка
  — Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант (фильм № 3 «Сволочь ненаглядная») — Лёша
  — Желанная — Рябчинский
  — Next 3 — Бабкин, мэр Акимовска
  — Кавалеры морской звезды — старший оперуполномоченный милиции
  — Люди и тени 2. Оптический обман — Изотов
  — Ундина — Владимир Егоров / озвучивание содержания предыдущих серий
  — Чай, кофе, потанцуем... — отец Лены
  — Даша Васильева. Любительница частного сыска 3 (фильм № 9 «Спят усталые игрушки») — директор детского дома
  — Дети Арбата — Баулин
  — Ундина 2. На гребне волны — Владимир Егоров / озвучивание содержания предыдущих серий
  — Кармелита — Леонид Вячеславович Форс, адвокат, отец Светланы, криминальный «авторитет» по прозвищу «Удав» / озвучивание содержания предыдущих серий
  — Любовь моя — отец Веры
  — Студенты — отец Квакуши
  —  — Кадетство — Павел Павлович Василюк, майор / подполковник, воспитатель третьего взвода
  —  — Гонка за счастьем — Ефим Керн, спортивный комментатор, отец Юлии
  — Аэропорт 2 (серия № 14 «Десять процентов») — Васильев
  — Офицеры — «Аспид-2», советский военный лётчик в Сантильяно
  — Парижане — Владимир Павлович Седов, следователь, майор милиции
  — Псевдоним «Албанец» — Андрей Спиридонович Чечулин
  — Студенты 2 — отец Квакуши
  — Студенты International — отец Квакуши
  — Шпионские игры (фильм 6 «Без прикрытия») — Смирнов, генерал
  — Под ливнем пуль (серии № 1 «Секретное оружие» и № 2 «Дети генерала») — Мирошников, генерал артиллерийских войск Красной армии
  —  — Повороты судьбы — Николай Николаевич, главный врач клиники
  — Гражданин начальник 3 — Пётр Иванович Сергеев, полковник
  — Фитиль (сюжет «Честный работник»)
  — Я — сыщик (фильм № 5 «Три цвета страха») — Млечников
  —  — Возьми меня с собой — Глеб Иванович, директор детского дома
  —  — Ранетки — Андрей Новиков, милиционер, отец Леры
  — Разведчики. Война после войны — «Артист», главарь банды
  — Срочно в номер 2 (фильм № 11 «Икона») — Марков
  —  — Кремлёвские курсанты — Павел Павлович Василюк, подполковник, преподаватель по огневой подготовке в Московском Высшем Военном Командном Училище
  — Десантура — Митя, хозяин частного дома
  — Детективное агентство «Иван да Марья» (фильм № 8 «Дело о ласковом море») — Дмитриев
  — Дикий (серия № 5 «Фамильное гнездо») — Толстый
  — Платина 2 — Кротов
  — Колдовская любовь 2 — Лисицин
  — Предлагаемые обстоятельства (часть № 2 «Свадьба») — Сан Саныч
  — Сорок третий номер — Олаф Петри, начальник СИЗО
  —  — Ефросинья — Олег Кольцов, мэр города
  — В лесах и на горах — Тимофей Иванович Белоусов, купец из Ярославля
  — Если небо молчит — Ферзяев
  — Дом образцового содержания (1 и 2 серии) — администратор в ресторане
  — Застывшие депеши — Анатолий Фёдорович Сажин, полковник МУРа, друг Громова
  — Объявлен в розыск — Александр Потапов, генерал МВД, дядя Билецкого
  — Крыса — Михаил Викторович Исаев («Иса»)
  — Любовь и разлука — Иван Андреевич Трёхин, участковый уполномоченный милиции, муж Анны
  — Ворогайт
  — Пилот международных авиалиний — Николай Николаевич Гуров, директор авиакомпании
  — Русская наследница — Борис Щебетин, отец Кати и Даши
  — Одна за всех (скетч-шоу) — Степаныч, знакомый Зины
  — Товарищи полицейские (серия № 10 «Великий инквизитор») — Александр Васильевич Попов, подполковник полиции, начальник ОВД
  — Тонкая грань — Максим Владимирович Чирков, начальник следственного отдела
  — Второй убойный — Алексей Семёнович Витаев, подполковник полиции, начальник второго отдела уголовного розыска
  — Профиль убийцы — Владислав Викторович Петров, профессор психологии, подполковник полиции
  — Гром — Иван Ильич Широков, хозяин конефермы
  — Мосгаз — Фёдор Григорьевич Саблин, полковник милиции, начальник майора Черкасова, бывший фронтовик
  — Порох и дробь — Олег Викентьевич Семёнов, подполковник в запасе, сотрудник Фонда ветеранов МВД
  — Уравнение любви — Евгений Степанович, начальник колонии-поселения, полковник
  —  — Москва. Три вокзала — Григорий Александрович Сомов, полковник, начальник линейного отдела полиции  — Береговая охрана — Пётр Великанов, капитан первого ранга, командир базы
  — Морские дьяволы. Смерч. Судьбы — Игорь Константинович Архипов
  — Второй убойный 2 — Алексей Семёнович Витаев, подполковник полиции, начальник второго отдела уголовного розыска  — Молодёжка — Фёдор Михайлович Самойлов, отец Яны, начальник ГИБДД
  —  — Балабол — Николай Николавевич Грибанов («Николсон»), капитан полиции, коллега Балабина («Балабола»)
  — Анютино счастье — Игорь Юмашев, владелец фермы, отец Анны  — Королева бандитов — Иван Григорьевич Валеев, отец Натальи
  — Осенняя мелодия любви — Михаил Иванович Ильин
  —  — Женщины на грани — Николай Захарович Костин («Захарыч»), старший следователь прокуратуры  —  — Сватьи (с 11-й серии) — Спартак Фёдорович, шеф конкурентов, влюблён в Нину Семёновну  — С чего начинается Родина — Иван Алексеевич Маргелов, начальник Второго главного управления КГБ СССР
  — Палач — Фёдор Григорьевич Саблин, полковник милиции, начальник майора Черкасова, бывший фронтовик
  — Кураж — Николай Трофимович, директор киностудии «Мосфильм» (прототип — Николай Трофимович Сизов)
  — Московская борзая — Константин Васильевич Леонидов, бизнесмен, муж пропавшей Марины Михайловны Леонидовой
  —  — Я знаю твои секреты — Алексей Фёдорович Горюнов, полковник полиции
  — Другой майор Соколов — Владимир Игоревич Ладыгин, полковник полиции, начальник специального отдела Управления собственной безопасности МВД
  — Паук — Фёдор Григорьевич Саблин, полковник милиции, начальник МУРа
  — Профиль убийцы 2 — Владислав Викторович Петров, профессор психологии, подполковник полиции
  — Шакал — Фёдор Григорьевич Саблин, полковник милиции, начальник МУРа
  — Выйти замуж за Пушкина — Виктор Иванович Клёпов, начальник службы безопасности Сазонова
  — Опекун — Бобров
  — Три королевы — Иван Павлович
  — Жизнь после жизни (Небеса подождут) — Юрий Владимирович Исаев, майор полиции, следователь
  — Куба (серии № 11, 12, 13) — Георгий Александрович Царёв, мэр города Среднереченска
  — Неизвестный — Сергей Сергеевич Литвинов, начальник Евгении Пичугиной, руководящей специальной группой «Бюро» при Следственном комитете
  — Волшебник — Илья Михайлович Столбов, олигарх
  — Майор Соколов. Игра без правил — Владимир Игоревич Ладыгин, полковник полиции, начальник специального отдела Управления собственной безопасности МВД  — Этим пыльным летом — Иван Макарович Тимаков, отец Влада и Нины, таксист
  — Операция «Сатана» — Фёдор Григорьевич Саблин, генерал-майор милиции, начальник МУРа
  — Кривое зеркало — Сергей Сергеевич, физик, муж Веры Анатольевны, отец Дмитрия
  — Куба. Личное дело — Георгий Александрович Царёв, мэр города Среднереченска
  — Формула мести — Фёдор Григорьевич Саблин, генерал-майор милиции, начальник МУРа
  — 2020 — Старая гвардия — Фёдор Анатольевич Бобрыкин, майор милиции в отставке, уполномоченный угрозыска, консультант спецгруппы по расследованию «висяков»
  — Паромщица — Роман Зимин
  — Катран — Фёдор Григорьевич Саблин, генерал-майор милиции, начальник ГУВД Москвы
  — Не в деньгах счастье 2 — Юрий Антонович Юдин, хозяин охранной фирмы
  — Чистосердечное призвание — Власов, подполковник полиции
  — Уроки жизни и вождения — Антон Иванович
  — Западня — Фёдор Григорьевич Саблин, генерал-майор милиции, начальник ГУВД Москвы
  — Тайны следствия 21 —  Башмаков
  — Серебряный волк — Евгений Ильич Семёнов, генерал ФСБ
  — Несмотря ни на что
  — Порт — Артюшин
  — Кошка — Юрий Павлович 
  — ГДР — Покровский

Дубляж и закадровое озвучивание

Фильмы

Брюс Уиллис 
 1997 — Шакал — Шакал
 1997 — Пятый элемент — Корбен Даллас (дубляж «Амальгама»/«Мосфильм», 2000 г.)
 2000 — Девять ярдов — Джимми Тудески
 2004 — Девять ярдов 2 — Джимми Тудески
 2004 — Двенадцать друзей Оушена — камео

Роберт Харди 
 2004 — Гарри Поттер и узник Азкабана — Корнелиус Фадж
 2005 — Гарри Поттер и Кубок огня — Корнелиус Фадж
 2007 — Гарри Поттер и Орден Феникса — Корнелиус Фадж

Пьер Ришар 
 1978 — Побег — Жан-Филипп Дюрок
 1988 — Налево от лифта — Ян (дубляж киностудии им. Горького)

Робин Уильямс 
 1991 — Капитан Крюк — Питер Беннинг / Питер Пэн
 1995 — Джуманджи — Алан Пэрриш

Другие фильмы 
 1977 — Чудовище — помощник режиссёра с кинохлопушкой (Анри Атталь) (дубляж киностудии «Мосфильм», 1979 г.)
 1977 — Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда — Хан Соло (Харрисон Форд) (дубляж киностудии им. Горького, 1990 г.)
 1979 — Иисус — Иисус Христос (Брайан Дикон)
 1981 — Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега — все мужские персонажи (перевод для VHS, «Премьер-видео фильм»)
 1984 — Охотники за привидениями — Питер Венкман (Билл Мюррей)
 1984 — Полицейская академия — курсант Дуглас Фэклер (Брюс Малер)
 1984 — Индиана Джонс и храм судьбы — все мужские персонажи (перевод для VHS, «Премьер-видео фильм»)
 1985, 1989, 1990 — Назад в будущее — все мужские персонажи (СТС, закадр.)
 1987 — Сердце ангела — Гарри Энджел (Микки Рурк)
 1988 — Крепкий орешек — все мужские персонажи (перевод для VHS, «Премьер-видео фильм»)
 1989 — Индиана Джонс и последний крестовый поход — все мужские персонажи (перевод для VHS, «Премьер-видео фильм»)
 1992 — Бэтмен возвращается — Освальд Кобблпот / Пингвин (Дэнни Де Вито) (дубляж «Мост-Видео»)	
 1993 — Список Шиндлера — Полдек Пфефферберг (Джонатан Сегал)	
 1994 — Побег из Шоушенка — половина мужских ролей (закадр. перевод ТВ-3)
 1997 — Достучаться до небес — Абдул (Мориц Бляйбтрой)
 2000 — Такси 2 — Даниэль Моралес (Сами Насери)
 2000 — Чокнутый профессор 2: Семья Клампов — Шерман Кламп / Бадди Лав / бабушка Кламп / мама Кламп / папа Кламп / Эрни Кламп / Лэнс Перкинс (Эдди Мерфи)
 2000 — Гринч — похититель Рождества — Гринч (Джим Керри)
 2000 — Мисс Конгениальность — Виктор Меллинг (Майкл Кейн)
 2001 — Гарри Поттер и философский камень — Мистер Олливандер (Джон Хёрт)
 2001 — Властелин колец: Братство кольца — Бильбо Бэггинс (Иэн Холм)
 2002 — Гарри Поттер и Тайная комната — Златопуст Локонс (Кеннет Брана)

Телесериалы 
 1984—1993 — Санта-Барбара
 1993—2002 — Секретные материалы (REN TV, несколько серий 1-го сезона) — мужские роли

Мультфильмы 
 1977 — Путешествия Гулливера (Великобритания) — мужские роли (МНВК-ТВ-6)
 2001 — Шрек — Осёл
 2004 — Шрек 2 — Осёл
 2007 — Шрек мороз, зелёный нос — Осёл
 2010 — Шрек навсегда — Осёл

Мультсериалы 
 1986 — Блаффины — все мужские персонажи
 1987—1996 — Черепашки-ниндзя — Микеланджело, Крэнг (в серии ''Мутагеновый монстр''), Вернон (в серии ''Возвращение мухи''), Бёрн Томсон (7-16 серии 4 сезона), Барни Стокмен (в серии «Рафаэль смешит народ»), Доктор Полидориус (в серии «Бунтарь без плавников»), Профессор Софо (в серии «Диплом Донателло»), читает название серий и титры (классические/старые серии: 1-й сезон («Приключения начинаются», 1987 г.), 4-й сезон (1990 г.), 5-й сезон (1991 г., кроме некоторых серий) и дополнительный мини-сезон «Путешествие в Европу» (только серии 1992 г.) — (первый состав дубляжа: Корпорация «Видеофильм», студия «Дубль» по заказу телеканала «2×2», 68 серий)
 1988—1989 — Полицейская академия — все мужские персонажи (НТВ)
 1989—1991 — Ведьма Салли — все мужские персонажи
 1989—1990 — Симпсоны — все мужские роли (REN TV, несколько серий 1-го сезона)
 1991—1992 — Чёрный Плащ — Элмо Искромёт / Мегавольт, Бад Потоп / Ликвигад (за исключением серии ''Приключение и наказание''), доктор Слизень (в серии «Безопасность превыше всего») (дубляж 1992—1994 гг., 1-89 серии)	
 1992—1997 — Сейлор Мун — все мужские персонажи — 1-3 сезоны (в озвучивании 2х2—Телемаркет) Компьютерные игры 
 1996 — Heroes of Might and Magic II — Рассказчик, Роланд, Арчибальд 1999 — Heroes of Might and Magic III — Рассказчик, Роланд, Йог, Крэг Хак, Дракон 2002 — Крутой Сэм: Второе пришествие — Кротимовцы 2005 — Шрек 2 — Осёл Озвучивание 

 Телепередачи 
 1997—1998 — Вовремя (РТР) — разные персонажи Мультфильмы и мультсериалы 
 1993 — Прекрасная Маргарет и Черри-Флей — старпом / читает текст 2003 — Дятлоws — эпизодические персонажи''

Примечания

Ссылки 
 Андреев Вадим Юрьевич. Биография // Сайт «Актёры советского и российского кино»
 Андреев Вадим Юрьевич. Биография, фильмография, фотографии актёра // ruskino.ru
 Андреев Вадим Юрьевич. Фильмография, рейтинг фильмографии // КиноПоиск
 Андреев Вадим Юрьевич. Обзор фильмов и спектаклей с участием актёра, фотографии // Афиша
 
 Лучший закадровый голос: — Голосования — Эхо Москвы, 25.12.2010
 Вадим АНДРЕЕВ: Папу Перепечко должен был играть я // Комсомольская правда, 12 мая 2007 г.
 Вадим Андреев, актёр: «В конфликте кинематографистов я на стороне Михалкова» // 72.ру, 2009 г.
 Где живёт актёр телесериалов Вадим Андреев? // Архитектура и строительство, 13 марта 2020 г.
 Вадим Андреев: От уличной шпаны меня спас театр // Южные горизонты, 1 декабря 2017 г.
 Отторжение от этого занятия / Вадим Андреев о дубляже// Дзен, 9 января 2023 г.

Выпускники ВГИКа
Дикторы России
Персоналии:Киностудия имени М. Горького